Noll est un patronyme porté notamment par :

 Noll (1835-1923), pseudonyme du journaliste et dramaturge Jules Guillemot ;
 Alexandre Noll (1890-1970), sculpteur et graveur sur bois français ;
 Chuck Noll (1932-2014), joueur et entraîneur de football américain ;
 Emil Noll (1978-), footballeur congolo-allemand ;
 Greg Noll (1937-2021), pionnier du surf ;
 Helmut Noll (1934-2018), rameur allemand ;
 Ingrid Noll (1935-), femme de lettres allemande, spécialisée dans le roman policier ;
 Karel Noll (1880-1928), acteur tchécoslovaque ;
 Michaela Noll (1959-), femme politique allemande ;
 Richard Noll (1959-), écrivain et psychologue clinique américain ;
 Walter Noll (1925-2017), mathématicien et physicien américain.

Toponyme 

 Mont Noll, sommet du massif des Vosges, situé en France, dans le département du Bas-Rhin.
 Noll, montagne du Vogelsberg, dans la Hesse.

Homonymie de patronyme